Die 1. fotbalová liga 1964/65 war die 34. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 8. August 1964 und endete am 17. Juni 1965.

Meister wurde Sparta ČKD Prag.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die drei letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 Spartak Sokolovo Prag wurde umbenannt in Sparta ČKD Prag
 ČKD Prag wurde umbenannt in Bohemians ČKD Prag

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1964/65
Fußballsaison 1964/65